Wieltschnig ist der Familienname folgender Personen:

 Ingrid Wieltschnig (* um 1947), österreichische Badmintonspielerin
 Elisabeth Wieltschnig (* um 1947), österreichische Badmintonspielerin